Joël Jeannot (1965-), un athlète handisport français ;
 Lucas Jeannot (1993-), un karatéka français ;
 Véronique Jannot (1957-), une actrice française.

Voir aussi 
 Jeannot, un périodique de bandes dessinées publié en 1957 et 1958
 Le Plancher de Jeannot, un morceau de parquets gravé classé dans le domaine de l'art brut